Cipolla puede referirse a:
Cebolla en lengua italiana
Marmo cipolla o proconnesio
11600 Cipolla (1995 SQ2), asteroide
Apellido:
Antonino Cipolla, músico
Carlo Maria Cipolla, historiador
Bruno Cipolla, deportista
Chip Cipolla, profesional de la radio
Flavio Cipolla, tenista italiano
Jason Cipolla, deportista canadiense
Michele Cipolla (1880–1947), matemático italiano